Блакитна лінія (Ліван) — демаркаційна лінія між Ліваном та Ізраїлем.
 Блакитна лінія (система укріплень) — система німецьких укріплень на Таманському півострові під час Другої світової війни.
 Блакитна лінія (архітектура) — межа, що відзначає лінію висот забудованої ділянки.